Brouwerijen
 Brouwerij Het Damberd (Olsene), voormalige brouwerij te Olsene opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed.
 Brouwerij Het Damberd (Lo), voormalige herberg en brouwerij te Lo opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed.

Andere
 Herberg Damberd (Gent), voormalig jazzcafe te Gent opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed.
 Herberg Damberd (Deerlijk), voormalige herberg en tevens geboortehuis van schrijver René De Clercq